Хогендейк () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Хогендейк, Анук (род. 1985) — нидерландская футболистка.
 Хогендейк, Стивен (1698—1788) — нидерландский физик.
 Хогендейк, Микки (род. 1970) — нидерландская актриса.